

Patronyme  

 Eduard Rietz (1802-1832), violoniste et chef d'orchestre allemand ;
 Grégoire Francois Du Rietz, ou Durietz (1607-1682), médecin français qui a exercé à la cour de Suède ;
 Henry Rietz (1875–1943), mathématicien et statisticien américain ;
 Julius Rietz (1812-1877), chef d'orchestre, compositeur et violoncelliste allemand.

Toponymes 
 Rietz est une commune autrichienne située dans le Tyrol.
 Wendisch Rietz est une ville d'Allemagne située dans le Brandebourg.